Иоганн Габерцеттель:
 Габерцеттель, Иоганн Андрей Леопольд (1753—1823) — камер-музыкант Дирекции Императорских театров, валторнист.
 Габерцеттель, Иоганн Конрад Фридрих (1788—1862) — придворный музыкант; композитор, музыкальный педагог клавира.